Schwickershausen (Hessen), een plaats in de gemeente Bad Camberg in de Duitse deelstaat Hessen
Schwickershausen (Thüringen), een plaats in de gemeente Grabfeld in de Duitse deelstaat Thüringen